Скок удаљ у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржан је 27. и 28. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. бранила је Бритни Рис из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 атлетичарки из 20 земаља.

  Андора (1)
  Аустралија (1)
  Бахаме (1)
  Белорусија (2)
  Бразил (3)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Канада (1)
  Кина (1)
  Летонија (1)
  Немачка (3)
  Перу (1)
  Румунија (2)
  Русија (3)
  САД (4)
  Србија (1)
  Словачка (1)
   Уједињено Краљевство (3)
  Украјина (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 22. августа 2015. године.

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 34 такмичарке подељене у две групе по 17. Квалификациона норма за финале износила је 6,75 метара (КВ), коју је испуниле 6 такмичарки, а 6 се пласирало према постигнутом резултату (кв) ) 
,.

Финале 
Такмичење је одржано 28. августа 2015. године у 19:50 по локалном времену.,,

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 15. Светског првенства 1983—2015.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном